Balkesjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Balkesjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 730363-161700), sjö i Arjeplogs kommun,  (19,6 ha)
Balkesjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 733765-152968), sjö i Arjeplogs kommun,  (21,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn